Konina (Mali), gemeente in Mali, regio Sikasso.
 Konina (powiat Limanowski), plaats in Polen, woiwodschap Klein-Polen, gemeente Niedźwiedź.